Kruuse ist der Nachname von:

 Line Kruuse (* 1982), dänische Schönheitskönigin
 Urmas Kruuse (* 1965), estnischer Politiker

Siehe auch:
 Kruse
 Cruse